Étienne Krähenbühl ist der Name folgender Personen:

* Étienne Krähenbühl (Dirigent) (1935–1985), Schweizer Dirigent
 Étienne Krähenbühl (Bildhauer) (* 1953), Schweizer Bildhauer